Steel (acciaio in lingua inglese) può indicare:

Cinema e televisione 
 Steel – canale televisivo italiano
 Steel – film del 1997 diretto da Kenneth Johnson e ispirato all'omonimo supereroe
 Steel – film del 2015 diretto da Sven J. Matten
 Acciaio (Steel) – episodio della quinta stagione della serie televisiva Ai confini della realtà

Musica 
 Steel – gruppo musicale svedese
 Steel – album dei Battle Beast del 2011

Persone 
 A. G. Steel – crickettista britannico
 Anthony Steel – attore britannico
 Anthony Steel – storico britannico
 Billy Steel – calciatore scozzese
 Bryan Steel – ciclista inglese
 Danielle Steel – scrittrice statunitense
 Dawn Steel – imprenditrice e produttrice cinematografica statunitense
 Dick Steel – calciatore inglese
 Doctor Steel – cantante e personalità di Internet statunitense
 Duncan Steel – astronomo britannico
 Flora Annie Steel – scrittrice inglese
 Hollie Steel – cantante inglese
 Ian Steel – ciclista scozzese
 John Steel – batterista britannico
 Tony Steel – rugbista neozelandese

 Steel – stage name di Kevin Nash, wrestler e attore statunitense

Altro 
 Acciaio (Steel) – personaggio della DC Comics
 Steel – browser

Pagine correlate 
 Anthony Steel
 John Steel